Maddison Inglis era la detentrice del titolo ma non ha preso parte al torneo.

In finale Storm Hunter ha sconfitto Olivia Gadecki con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Jaimee Fourlis (semifinale)
  Kimberly Birrell (secondo turno)
  Priscilla Hon (quarti di finale)
  Mai Hontama (quarti di finale)

  Olivia Gadecki (finale) 
  Storm Hunter (campionessa) 
  Lizette Cabrera (semifinale) 
  Himeno Sakatsume (primo turno)

Qualificati 

  Roopa Bains (primo turno)
  Yaroslava Bartashevich (primo turno)
  Nikola Daubnerova (primo turno)
  Eri Hozumi (secondo turno)

  Renata Jamrichova (primo turno) 
  Milan Krish (primo turno) 
  Elena Micic (primo turno) 
  Ella Seidel (secondo turno)

Wildcard 

  Elysia Bolton (primo turno)
  Storm Hunter (campionessa)

  Alexandra Osborne (primo turno) 
  Tina Nadine Smith (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Burnie International 2023